José Soares Filho um bispo católico brasileiro, bispo emérito de Carolina, no estado do Maranhão
Firmino da Silveira Soares Filho um economista e político brasileiro expoente do PSDB no estado do Piauí
Alcenil Soares Filho um futebolista brasileiro que atua como lateral-esquerdo

Desambiguação